Кенеди (Kennedy, по-рядко Kennedie) е фамилно име от ирландски или шотландски (шотландски галски) произход.

Личности 
 Дейвид Кенеди (р. 1941), американски историк
 Джон Ф. Кенеди, президент на САЩ, убит при покушение
 Джон Ф. Кенеди младши – син на Джон Ф. Кенеди и Жаклин Кенеди Онасис
 Джордж Кенеди (1925 – 2016), актьор
 Едуард Кенеди – наричан още Тед Кенеди, брат на Джон Ф. Кенеди
 Жаклин Кенеди Онасис – съпруга на Джон Ф. Кенеди
 Каролайн Бувие Кенеди – дъщеря на Джон Ф. Кенеди и Жаклин Кенеди Онасис
 Катлийн Кенеди (р. 1953) – кинопродуцентка
 Найджъл Кенеди (р. 1956) е английски цигулар и виолист
 Пол Кенеди (р. 1945) – английски учен, историк, преподавател и писател
 Робърт Кенеди – брат на Джон Ф. Кенеди
 Робърт Кенеди Нунес до Насименто – бразилски футболист

Обекти, които носят или са носили името Кенеди 
 Международното летище на Ню Йорк „Джон Ф. Кенеди“
 Космически център Джон Ф. Кенеди
 Носът Кейп Канаверал във Флорида се е наричал Кейп Кенеди през периода 1963 – 1973 г.
 Кенеди (връх)
 Кенеди (награда)

Фамилни имена
Ирландски фамилни имена
Шотландски фамилни имена